Schillstraße ist der Name folgender Straßen:
 Schillstraße in Augsburg,
 Schillstraße in Braunschweig,
 Schillstraße in Berlin-Tiergarten
 Schillstraße in Hassels,
 Schillstraße in Hildesheim,
 Schillstraße in Kiel,
 Schillstraße in Köln-Nippes,
 Schillstraße in Magdeburg,
 Schillstraße in Ribnitz-Damgarten und
 Schillstraße in Stralsund.

Der Name der Straßen ist von Ferdinand von Schill abgeleitet.